Caro (voornaam), een meisjesnaam
Caro (sigarettenmerk)
Caro (Michigan), een plaats in de Verenigde Staten
Caro (theatershow), theatershow in het Eftelingtheater

 Caro (Morbihan)
 Caro (Pyrénées-Atlantiques), Çaro of Zaro

Personen
Anthony Caro, Brits beeldhouwer
Juan Ramón López Caro, een Spaanse voetbalcoach
Heinrich Caro, Duits chemicus
Caro Emerald, artiestennaam van Caroline van der Leeuw